Toponímia:
 Lindsey (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Regne de Lindsey, petit estat anglosaxó absorbit dins de Northúmbria al segle VII 
 Lake Lindsey, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Biografies:
 David Lindsey, ciclista estatunidenc que competia en les proves en pista 
 Elizabeth Kapu'uwailani Lindsey (Hawaii, 1956), antropòloga cultural, actriu i cineasta estatunidenca 
 Stephen Wayne Lindsey, astronauta de la NASA, comandant de la missió del transbordador espacial STS-121, al juliol de 2006